Виктор Иванович Дырченко (18 марта 1928 — 22 октября 2013) — заслуженный работник морского транспорта СССР, начальник Латвийского морского пароходства (1976—1987).

Биография 
Родился в 1928 году в Казатине Винницкой области Украинской ССР.

Окончил Одесский институт инженеров морского флота (1952), работал на различных должностях в Вентспилсском морском торговом порту.

Член КПСС с 1956 года.

С 1958 года — начальник отдела, заместитель начальника Латвийского морского пароходства.

Несколько лет работал на Кубе по оказанию технической помощи транспортникам молодой Республики.

С 1970 года — начальник агентства Всесоюзного объединения «Совинфлот» в Мадриде.

С 1974 года — заместитель начальника, с 1976 по 1987 год — начальник Латвийского морского пароходства.

Существенный вклад в развитие мор. транспорта внесли засл. работники транспорта ЛатвССР Ю. К. Авот (возглавлял пароходство в 1958—76) и В. И. Дырченко (1976—87). 

Президент ассоциации советских судовладельцев.

Член ЦК Компартии Латвии. Депутат Верховного Совета Латвийской ССР 10-11 созывов.

С 1987 года — генеральный директор совместной компании «Трансуорлд», в 1990—1995 годах — председатель Совета директоров компании «Allied Stevedores» (Антверпен).

Заслуженный работник транспорта Латвийской ССР.

Умер 22 октября 2013 года.

Происшествие в 1981 году 
Зимой 1981 года Латвийский танкер натолкнулся на не обозначенное на навигационной карте подводное препятствие в Стокгольме. Следствие шло долго. Интересы Латвийского морского пароходства (ЛМП) представлял Карл Пальме, старший брат тогдашнего премьер-министра Швеции Улофа Пальме. Шведам присудили 80 % вины, латвийской стороне — 20 %. То есть 60 % суммы убытков противная сторона должна была перечислить на счет ЛМП (Латвийского морского пароходства). Но Дырченко был не согласен с решением и отметил, что «их вина должна быть — все 100!»

Примечания

Источники 
 Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР : Одиннадцатый созыв. — Рига : Гл. ред. энцикл. : Президиум Верховного Совета ЛатвССР, 1985. — 359 с. : портр.; 21 см;
 Под алым флагом Родины : (Беседа с нач. Латв. мор. пароходства В. И. Дырченко) / Записал Давид Гефтер // Даугава. — 1986. — No 4. — С. 90—94.
 На голубых дорогах: [Беседа с президентом Ассоц. сов. судовладельцев, нач. Латв. мор. пароходства В. И. Дырченко / Записал В. Лущевский]. — Сов. Латвия, 1978, 17 марта
 Latvijas jūrniecības vēsture, 1950—2000: enciklopēdija, Том 2. Ilze Bernsone, Inta Sīpola. Rīgas vēstures un kug̓niecības muzejs, 2003 — Всего страниц: 388
 ООР
 ОЗП

Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 11-го созыва
Члены ЦК КП Латвии
Выпускники Одесского национального морского университета